Mikko Koskinen (né le  à Vantaa en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 

Après avoir débuté en junior pour les Espoo Blues en Finlande, il est repêché au  lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009 par les Islanders de New York. Lors de la saison 2010-2011 il dispute quatre matchs avec les Islanders de New York, mais passe la majorité de la saison avec les Sound Tigers de Bridgeport dans la Ligue américaine de hockey. Il retourne dans la SM-Liiga par la suite. Pendant l'été 2013 il signe un contrat dans la KHL avec le Sibir Novossibirsk.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 || Espoo Blues || SM-liiga || 33 || 17 || 9 || 7 ||  || 61 || 1,91 || 93,2 || 1 || 4 || 14 ||  ||  ||  ||  || 2,59 || 91,2 ||  ||  4
|-
| 2009-2010 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 2 || 1 || 1 || 0 || 123 || 5 || 2,45 || 90,2 || 0 || 0 || 3 || 1 || 1 || 148 || 7 || 2,85 || 90 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Grizzlies de l'Utah || ECHL || 6 || 0 || 0 || 0 || 360 || 15 || 2,50 || 92,4 || 0 || 0 ||4 || 2 || 1 || 172 || 10 || 3,49 || 89,9 || 0 || 2
|-
| 2010-2011 || Islanders de New York || LNH || 4 || 2 || 1 || 0 || 208 || 15 || 4,33 || 87,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH  || 36 || 12 || 21 || 1 ||  || 120 || 3,49 || 89,2 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 3 || 0 || 2 || 0 || 149 || 7 || 2,82 || 90,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - ||-
|-
| 2011-2012 || Kalpa || SM-liiga || 25 || 13 || 5 || 4 ||  || 53 || 2,30 || 91,6 || 5 || 0 ||6 || 3 || 2 || 323 || 12 ||  2,23 || 88,9 || 2 || 0
|-
| 2012-2013 || Kalpa || SM-liiga || 49 || 21 || 15 || 13 ||  || 101 || 2,05 || 91,9 || 7 || 0 ||5 ||  ||  ||  ||  ||   2,03 || 93,6 ||  ||  
|-
| 2013-2014 || Espoo Blues || SM-liiga || 2 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,47 || 91,1 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Sibir Novossibirsk || KHL || 41 || 20 || 11 || 8 ||  || 67 || 1,70 || 93,9 || 3 || 2 ||10 || 4 || 5 || 607 || 20 || 1,98 || 92,8 || 1 || 2
|-
| 2014-2015 || Sibir Novossibirsk || KHL || 29 || 16 || 11 || 1 ||  || 58 || 2,22 || 92,1 || 3 || 2 ||- || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 21 || 9 || 8 || 2 ||  || 40 || 1,89 || 92,7 || 1 || 0 ||22 || 16 || 6 ||  || 37 || 1,61 || 93,6 || 3 || 2
|-
| 2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 41 || 20 || 18 || 0 ||  || 96 || 2,42 || 91,5 || 3 || 4 || 15 || 8 || 7 || 981 || 24 || 1,47 || 94,9 || 5 || 2
|-
| 2016-2017 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 23 || 14 || 6 || 3 ||  || 48 || 2,08 || 91,6 || 3 || 6 || 15 || 12 || 1 || 913 || 25 || 1,64 || 93,8 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 29 || 22 || 4 || 1 ||  || 45 || 1,57 || 93,7 || 5 || 4 || 15 || 10 || 5 || 925 || 25 || 1,62 || 93,5 || 4 || 0
|-
| 2018-2019 || Oilers d'Edmonton || LNH || 55 || 25 || 21 || 6 ||  || 146 || 2,93 || 90,6 || 4 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Oilers d'Edmonton || LNH || 38 || 18 || 13 || 3 ||  ||  97 || 2,75 || 91,7 || 1 || 0 || 4 || 1 || 2 || 209 || 11 || 3,16 || 88,9 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Oilers d'Edmonton || LNH || 26 || 13 || 13 || 0 ||  || 76 || 3,17 || 89,9 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022 || Oilers d'Edmonton || LNH ||  || 

| 123 || 58 || 48 || 9 ||  || 334 || 2,97 || 90,7 || 5 || 2 || 4 || 1 || 2 || 209 || 11 || 3,16 || 88,9 || 0 || 0

Internationales 

|-
|2014 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde  || 1 || 0 || 1 ||| 58 || 4 || 4,12 ||84,6 || 0 || 0 || align="left" |  Médaille d'argent
|-
|2016 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 8 || 7 || 1 || 479 || 9 || 1,13 || 94,7 || 1 || 2 || align="left" |  Médaille d'argent
|-
|2016 || align="left" | || align="left" | Coupe du monde || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || align="left" | Huitième
|-
|2018 || align="left" | || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 3 || 2 || 296 || 8 || 1,62 || 93,2 || 0 || 0 || align="left" | Sixième

Références 

Naissance en juillet 1988
Joueur de roller in line hockey
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Espoo Blues
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du Sibir Novossibirsk
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Kiekko-Vantaa
Joueur des Oilers d'Edmonton
Naissance à Vantaa
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Champion de la Coupe Gagarine